Ubi Primum – enciclica di papa Benedetto XIV
 Ubi Primum – enciclica di papa Leone XII
 Ubi Primum – enciclica di papa Pio IX (1847)
 Ubi Primum – altra enciclica di papa Pio IX (1849)